Gaura: um género botânico pertencente à família Onagraceae;
Rio Gaura: um rio da Romênia, afluente do Rio Şimon;
Ou ainda:
Gaura Barhaj: uma cidade e município no distrito de Deoria, no estado indiano de Uttar Pradesh.

Desambiguação